Chezelles puede referirse a: 

 La comuna francesa Chezelles, en el departamento de Indre.
 La comuna francesa Chezelles, en el departamento de Indre y Loira.